Ricquier ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Ricquier (1846–1906), französischer Architekt
 Louis Ricquier (1792–1884), belgischer Historien- und Genremaler sowie Porträtist und Kunstpädagoge
 Odette Ricquier (1908–nach 1933), französische Opernsängerin (Sopran)

Ricquier steht zudem für:
 Saint-Riquier, französische Gemeinde im Département Somme in der Region Hauts-de-France